Демьяновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Демьяновское сельское поселение — входит в Бабушкинский район

Кемеровская область
 Демьяновское сельское поселение — входит в Ленинск-Кузнецкий район